Mihăiță este un nume de botez masculin dar și de familie românesc.

Prenume 
 Mihăiță Calimente
 Mihăiță Pleșan
 Mihăiță Postolache

Nume de familie 
 George Mihăiță
 Nifon Mihăiță

Mihăița 
 Mihăița, sat în județul Dolj, România

Vezi și
 Mihai (nume)

 Mihaiu (nume de familie)
 Mihăilă (nume de familie)
 Mihalache (nume de familie)
 Mihăileanu (nume de familie)
 Mihăilescu (nume de familie)

Prenume masculine românești
Nume de familie românești